Adriaan Viruly (1905-1986), Nederlands vliegenier en schrijver
 Cornelis Marius Viruly (1875-1938), Nederlands schutter
 Jan Theodorus Constant Viruly (1860-1917), Nederlands burgemeester
 Theodorus Pieter Viruly (1822-1902), Nederlands ondernemer en politicus 
 Viruly (bedrijf), zeepfabriek